Tovalleta sanitària un tros de tela o gasa plegada en diversos doblecs o capes absorbents, emprada per a recollir líquids i secrecions.
 Col·loquialment una compresa higiènica si s'utilitza per a gestionar el flux menstrual.
 Tovalleta humida, un drap d'un sol ús, de tela no teixida, impregnada de líquid.
 Una tovallola petita.
 Unes tovalles (o estovalles) petites.